Миловидовка — название населённых пунктов:

Украина 
 Миловидовка — село в Кременчугском районе Полтавской области.
 Миловидовка — село в Сумском районе Сумской области.